Fork in the road (album van Neil Young) (2009), muziekalbum van Neil Young
 Fork in the road (nummer van Neil Young) (2009), nummer van Neil Young